Генрих Блум (, в литературе также встречается Jindřich Blum, ,  — , ) — архитектор, строивший в Брно.

Жизнь 
Родился в  около Брно в еврейской семье. Отца звали Шимон, мать Леопольда (при рождении Полатшкова (Polatschková)). Учёбу прошёл в Первом немецком реальном училище в Брно, потом в Немецкой технической школе там же, где прошёл имматрикуляцию 17 января 1903 года. Первый государственный экзамен сдал в 1914 году (51 балл), второй в 1921, вероятно из-за военной службы в Первой мировой войне.

В Технической школе продолжает в роли ассистента, тема его диссертации называлась «анализ застройки Академического района Коровьей горы в связи с территорией между Коровьей горой и Королевским полем».

После учёбы Генрих присоединяется к архитекторам Брно — , , , для которых главным ориентиром был Адольф Лоос, с которым им удалось встретиться в 1920 году. Благодаря влиянию Лооса Брно сделало большой шаг в применении современной архитектуры. Ещё в половине 30-х годов жил у родителей по адресу Коближна 18. В начале ноября 1941 женился на Gertruda Nasch (рождена 14 января 1879 в Холешове).

В 1942 году Блум был депортирован в рамках окончательного решения еврейского вопроса в Терезин, Люблин. В том же году умер в одном из концентрационных лагерей (в каком точно неизвестно).

Биография 
 1884 рожден в Собешице около Брно.
 1903—1921 обучение в Немецкой высшей технической школе в Брно.
 1920 лекции Адольфа Лооса в Брно.
 1921-? ассистент в Немецкой высшей технической школе в Брно.
 1925 диссертация (хранится в архиве Моравской библиотеки).
 1930-? самостоятельное проектирование в Брно.
 193?-1939? в ателье .
 1942 депортирован в Терезин, позже в Люблин, время и место смерти неизвестны.

Реализованные проекты 

 1924 Известковый и цементный завод, адрес Slaměníkova 23. Проект в соавторстве с Франтишком Гиблом (František Hýbl), построен Továrna na portlantský cement a vápno, Leo Czech a spol, Maloměřice.
 1928 Вилла, адрес Preslova 7. Строители: Адэла (Adéla) и Йиндржих Розенберг (Jindřich Rosenberg)
 1928 Вилла, адрес Preslova 5. Строители: Альфред (Alfréd) и Мария Коблитз (Marie Koblitz)
 1931 Deutsche Masaryk-Volkshochschule, адрес Janáčkovo nám. 2a
 строительная организация: Brünner Deutsches Volksbildungshaus
 сегодня: Факультет естественных наук Масарикова Университета
 1932 Вилла, адрес Hroznová 39
 Строитель: Yohann, Friederike Wittal
 1932 Блок с минималистскими квартирами для сдачи в аренду, адрес Merhautova 13
 в соавторстве: Shiram Ašer, Sikmund Kerekes
 строительная организация: строительный и квартирный кооператив Freundschaft
 1936 Доходный дом, адрес Preslova 11
 соавторство: Богуслав Фукс
 строитель: Dr. J. A H. Lōwitovi
 1936—1938 Административное здания банка Erste māhrische Sparkasse, адрес Jánská 6-10
 соавторство: , Отакар Оплатек (Otakar Oplatek)
 строитель: Erste māhrische Sparkasse
 сегодня: банк Česká spořitelna

Конкурсы и проекты 
 1919 проект школы, Тршебич (в соавторстве с , Отакаром Оплатком (Otakar Oplatek).
 1935 проект Немецкого театра, в районе .
 1936 малоквартирные дома, Brno-Štýřice, Brno-Ponava.
 1937 проект здания управления Чехословацких государственных дорог, Brno-Veveří.

Примечания

Ссылки 
 здание банка Erste māhrische Sparkasse

Архитекторы Чехии
Заключённые концлагеря Терезин
Архитекторы Брно